Карьер Изумрудный — один из крупных карьеров Челябинской области, который начал разрабатываться в начале 19 века, с целью добычи гранита, но впоследствии был законсервирован путём полного затапливания.

Местонахождение 

Располагается карьер на границе ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина, в 80 метрах от шершневского водохранилища (55.124714° 61,332594°)

В непосредственной близости от карьера находится несколько санаториев построенных еще в СССР, также рядом располагается поселок АМЗ

История 
Изумрудный карьер начали разрабатывать в начале 19 века, с целью добычи гранита, но впоследствии со спадом спроса добыча гранита прекратилась.

Также в данном карьере добывался уголь, золото и мрамор.

Но уже к середине двадцатого века карьер был закрыт и законсервирован, после чего заполнен водой.

Параметры карьера 
Площадь карьера поверхности карьера составляет более 80 тысяч квадратных метров, длинна составляет 520 метров, а ширина варьируется от 220 до 80 метров. Глубина карьера: 8-15 метров

Продукция 
Гранит, Мрамор, Бурый уголь, Золото.

Использование после консервации 
Вскоре после консервации карьера, данное место стало популярной точкой отдыха у челябинцев. Возле карьера располагается Профилакторий Волна дирекции социальной сферы Южно-Уральской железной дороги — филиала РЖД, также возле карьера располагается пляж. Данное место популярно у людей, занимающихся скалолазанием, из-за высоких гранитных уступов.

Также, на территории прилегающей к карьеру регулярно проводятся субботники, направленные на очищение берега и воды

Источники 
 Создание карьеров Челябинска

Примечания 

Затопленные карьеры России
Водные объекты Челябинской области